Galgenbaum steht für:
 einen Baum, der als Richtstätte diente, siehe Galgen
 ein Buchstabenspiel, siehe Galgenmännchen

Der Galgenbaum steht für:
 Der Galgenbaum, einen US-amerikanischen Western
 ein Werk des Zeichners Jacques Callot